Regierung Vervoort steht für folgende Regierungen der Region Brüssel-Hauptstadt:

 Regierung Vervoort I (2013–2014)
 Regierung Vervoort II (2014–2019)
 Regierung Vervoort III (seit 2019)